El título Collision puede hacer referencia a:

 Collision, episodio de la serie de televisión Lost.
 Collision, episodio de la serie de televisión Héroes.
 Collision, serie de televisión de 2009.
 Collision, película de 1932.